Petit Jean River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Petit Jean River Bridge (Logan County, Arkansas), ID-Nr. 95000646
 Petit Jean River Bridge (Yell County, Arkansas), ID-Nr. 09001263